EEKU steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Kihnu (ICAO-Code)
 Haltepunkt Essen-Kupferdreh (nach DS 100)

Abkürzung